Sípos, Sipos ( « cornemuseur, joueur de pipeau », en hongrois) est le patronyme de :
 Anna Sipos (1908–1988), pongiste hongroise
 Árpád Sipos (* 1961), lutteur hongrois (de)
 Ferenc Sipos (1932–1997), footballeur et entraîneur hongrois (en)
 Lilla Sipos (* 1992), footballeur de l'équipe nationale hongroise (en)
 Norbert Sipos, footballeur hongrois
 Shaun Sipos (* 1981, Victoria), acteur canadien

Voir aussi 
 
 Pieper
 
 
 Spiel, Spieler, Spielmann

Homonymie de patronyme hongrois